Фінал Кубка Футбольної ліги 2006 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2005—2006, 46-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 26 лютого 2006 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Манчестер Юнайтед» та «Віган Атлетік».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2006
2006 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2006
2006 в англійському спорті